Това е преглед на наградите за музикални продажби на германската рок група „Скорпиънс“. Броят на сребърните, златните и платинени сертификати в таблицата най-отдолу, представят получените наградите само в тези деветнадесет държави, както Европа и целият свят.

Общият брой на продадените албуми, компилации, видео издания и сингли отразени в таблиците по-долу, дават информация само за броят продажби заради които се издава съответна награда или сертификат, конкретно в тези осемнадесет държави, както Европа и целият свят. И не отразява количеството продадени издания на групата, които не са достигнали достатъчно бройки за съответна награда или сертификат.

Награди

Албуми

Fly to the Rainbow

In Trance

Virgin Killer

Taken by Force

Tokyo Tapes

Lovedrive

Animal Magnetism

Blackout

Love at First Sting

World Wide Live

Savage Amusement

Crazy World

Face the Heat

Pure Instinct

Moment of Glory

Acoustica

Unbreakable

Humanity Hour I

Sting in the Tail

Comeblack

MTV Unplugged in Athens

Return to Forever

Видео албуми

World Wide Live

To Russia with Love and Other Savage Amusements

Moment of Glory

Acoustica

One Night in Vienna

Amazonia – Live In The Jungle

Компилации

Gold Ballads

Best of Rockers 'n' Ballads

Hot & Slow: The Best of the Ballads

Still Loving You

Still Loving You – The Best Of

Best

Сингли

„No One Like You“

„Can't Live Without You“

„Still Loving You“

„Rock You Like a Hurricane“

„Wind of Change“

Статистика

Вижте също 
 „Скорпиънс“

Външни препратки 
  Официален сайт на Скорпиънс
  Подробен архив с дискографията на Скорпиънс
  Снимки и статии от 1970-те, из немската преса
  Архив с аудио и видео бутлези на Скорпиънс 

„Скорпиънс“